Arcus,  für ‚(Kreis-)Bogen‘, oder Arkus bezeichnet:
 in der Mathematik die Vorsilbe, um die inversen Winkelfunktionen zu kennzeichnen, siehe Arkusfunktion
 Triumphbogen, antike lateinische Bezeichnung
 Arcus (Wolke), einen Wolkentyp
 Arcus (Waffe), einen römischen Kampfbogen

 Geographische Objekte:
 Arcus (Alabama), einen Ort im Coffee County (Alabama)
 Arcuș, eine Gemeinde im Kreis Covasna (Siebenbürgen, Rumänien)

 Firmen und Marken:
 Arcus-Air Logistic, eine deutsche Fluggesellschaft
 ArcusGruppen, ein norwegischer Spirituosenhersteller
 Schempp-Hirth Arcus, ein Segelflugzeug

 Personen:
 Uwe Arkus, Künstlername von Uwe Arkuszewski (1962–2004)
 Zora Arkus-Duntov (1909–1996), US-amerikanischer Ingenieur

Siehe auch:
 Arcos